Breakfast peut faire référence à :

Gastronomie 

 le breakfast, nom anglais du déjeuner et du petit déjeuner ;
 par extension, le petit déjeuner anglais ;
 le , spécialité américaine ;
 le , spécialité irlandaise ;
 le breakfast sandwich, spécialité américaine ;
 la  ;
 le , spécialité américaine ;
 le , spécialité récente ;
 l'English breakfast, boisson britannique ;
 le , spécialité britannique ;
 l', boisson irlandaise ;
 le , spécialité américaine ;
 le , spécialité canadienne ;
 le , spécialité britannique.

Cinéma 

 , film américain de 1927 ;
 Breakfast in Paris, film australien de 1982 ;
 Breakfast of Champions, film américain de 1999 ;
 Breakfast on Pluto, film britanno-irlandais de 2005 ;
 Breakfast on Pluto, bande originale du film précédent ;
 , film américain de 2003 ;
 Breakfast with Scot, film canadien de 2007 ;
 Before Breakfast, film américain de 1919 ;
 , film américain de 1935 ;
 Dead and Breakfast, film américain de 2004 ;
 Ghosts Before Breakfast, film allemand de 1927 ;
 , film américain de 1936 ;
 , film américain de 1983 ;
 , film américain de 2007 ;
 The Breakfast Club, film américain de 1985 ;
 The Breakfast Club, bande originale du film précédent.

Littérature 

 , livre américain de 1973 ;
 , livre américain de 2007 ;
 , livre américain de 1956 ;
 , série japonaise de light novel ;
 , collection d'essais américaine publiée en 1858.

Monde musical 

 , album de Chiddy Bang de 2012 ;
 , EP de Consumed de 1998 ;
 , album de Cold Chisel de 1979 ;
 , single de Prince de 2013 ;
 Breakfast in America, album de Supertramp de 1979 ;
 Breakfast in America, single de Supertramp de 1979 ;
  single de Dusty Springfield de 1969 ;
 , album de Don Novello de 1986 ;
 , album de Michael Hedges de 1981 ;
 , single de Praga Khan de 1999 ;
 , album de Stacey Kent de 2007 ;
 , single de Kreayshawn de 2012 ;
 , groupe de rock américain ;
 , album de  de 1999 ;
 Alan's Psychedelic Breakfast, instrumental de Pink Floyd de 1970 ;
 Babez for Breakfast, album de Lordi de 2010 ;
 , album de  de 1984 ;
 Diamonds for Breakfast, album d'Amanda Lear de 1980 ;
 , album d'Art Garfunkel de 1979 ;
 , album de Kid Rock de 1990 ;
  (née en 1989), musicienne américaine ;
 , album d'Eddie Harris de 1961 ;
 , album de James Reyne de 2004 ;
 , EP de Pigface de 1990 ;
 The Chieftains 9: Boil the Breakfast Early, album de The Chieftains de 1979 ;
 , album de Caravan de 2003.

Monde radiophonique 

 , émission de radio américaine ;
 , émission de radio américaine ;
 , émission de radio britannique ;
 , émission de radio sud-africaine ;
 The Radio 1 Breakfast Show, émission de radio britannique.

Monde télévisuel 

 , émission de télévision australienne ;
 , émission de télévision philippine ;
 , émission de télévision néozélandaise ;
 , émission de télévision néozélandaise ;
 , série télévisée américaine ;
 , émission de télévision britannique ;
 , série télévisée britannique ;
 , émission de télévision canadienne ;
 , émission de télévision américaine ;
 BBC Breakfast, émission de télévision britannique ;
 , émission de télévision canadienne ;
 , série télévisée britannique ;
 , licence de télévision britannique ;
 , émission de télévision australienne ;
 , émission de télévision britannique ;
 , émission de télévision britannique ;
 , émission de télévision britannque.

Toponyme 

 le , ruisseau australien ;
 , studio de télévision britannique ;
 , restaurant américain.

Divers articles 

 Free Breakfast for Children, organisation américaine pour le droit des enfants ;
 , évènement religieux américain ;
 , évènement religieux américain ;
 , évènement sportif annuel australien ;
 , évènement sportif annuel australien ;
 un , service scolaire britannique.

Divers homonymies

Voir aussi